Лафа́рр () — название нескольких коммун во Франции:

 Лафарр — в департаменте Ардеш.
 Лафарр — в департаменте Верхняя Луара.